Клеј Сити има више значења:
 Клеј Сити (Илиноис)
 Клеј Сити (Индијана)
 Клеј Сити (Кентаки)